Epigrus är ett släkte av snäckor. Epigrus ingår i familjen Pyramidellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Epigrus